Tuin der goden (Colorado) (VS)
 Speeltuin van de reuzen (Namibië)